Zerr ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Zerr (1822–1881), deutsche Sängerin
 Anton Zerr (1849–1932), deutscher Bischof der Schwarzmeerdeutschen
 Bernhard Zerr (* 1965), deutscher Schiedsrichter
 Inga Zerr (* 1964), deutsche Neurologin
 Peter Zerr (* 1959), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Zerr-Eiche
 Zer
 Zerre